Venceremos bezeichnet:

 Venceremos, politisches Kampflied aus Chile
 Radio Venceremos, Untergrundsender in El Salvador
 Venceremos (Querétaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro
 Venceremos (Bolivien), eine Partei im Departamento La Paz, Bolivien